Yeniches — povo que constitui a terceira maior etnia nômade da Europa
 Língua yeniche — idioma falado por este povo

Desambiguações de topônimos